QS – zawód (ang. Quantity Surveyor)
 QS – zdolność (ang. Quorum Sensing)